Пёстрое — топоним:

 Пёстрое — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.
 Пёстрое — солёное озеро в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Пёстрое — озеро в черте города Петропавловск Северо-Казахстанской области.
 Пёстрое — озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области.